Louis-Joseph de Montcalm-Gozon (1712 – 1759) markiz de Saint-Véran i generał francuski. Uczestnik brytyjskiej wojny z Indianami i Francuzami.

 Miejscowości w USA
 Montcalm – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Mercer
 Gminy w USA
 Montcalm  (ang. Montcalm Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm
 Hrabstwa w USA
 hrabstwo Montcalm  (ang. Montcalm County) – w stanie Michigan

 W Kanadzie
 Montcalm – regionalna gmina hrabstwa (MRC) w regionie administracyjnym Lanaudière prowincji Quebec